Todd Hill steht für:

* Todd Hill (Ross-Insel), Hügel auf der Ross-Insel, Antarktis
 Todd Hill (Viktorialand), Hügel im Viktorialand, Antarktis